Glambæk kan henvise til flere stednavne:
 Glambæk (Aunslev Sogn) – en bebyggelse i Aunslev Sogn
 Glambæk (Bovense Sogn) – en bebyggelse i Bovense Sogn
 Glambæk (Femern) – en borg på Femern